Концентрат ( — «сосредоточение») — вид продукции, в которой содержание полезного компонента выше, чем в исходном сырье.
 Пищевой концентрат — смесь высушенных или сублимированных растительных и/или животных продуктов с добавлением жиров, сахара, приправ, служащая для быстрого приготовления готовых блюд.
 Концентрат рудный или металлургический — продукт обогащения руды, содержание в котором одного или нескольких ценных компонентов, а также его общий минералогический состав отвечают требованиям дальнейшей металлургической или иной переработки с целью извлечения этих компонентов. Может иметь повышенное содержание ценного компонента (например, металла), пониженное количество примесей (например, железа и титана в стекольном песке) или необходимую крупность (например, сортированный антрацит).
 Первичный (грубый, черновой) концентрат — предназначенный для дальнейшего обогащения.
 Коллективный концентрат — содержащий несколько ценных компонентов.
 Конечный концентрат — идущий непосредственно в переработку.
 Концентрат (раствор) — раствор повышенной концентрации, обычно используется для получения готового к непосредственному употреблению раствора путём разбавления (до необходимой более низкой концентрации).
 Концентрат в сельском хозяйстве — корм для скота с высоким содержанием питательных веществ в единице веса (например: зерно, отруби, жмыхи и т. п.).
 «Концентрат» — футзальный клуб из Нерюнгри.

См. также 
 Концентрация
 Металлургический концентрат

Примечания